Casino Royale (novel·la)
 Casino Royale (pel·lícula de 1954), protagonitzada per Barry Nelson i Peter Lorre
 Casino Royale (pel·lícula de 1967), protagonitzada per David Niven, Peter Sellers, Ursula Andress i Orson Welles
 Casino Royale (pel·lícula de 2006), protagonitzada per Daniel Craig i Mads Mikkelsen